Jiaoqu betyder "förortsdistrikt" på kinesiska och kan syfta på följande platser i Kina:

Jiaoqu, Changzhi – stadsdistrikt i Changzhi i Shanxi-provinsen
Jiaoqu, Jiamusi – stadsdistrikt i Jiamusi i Heilongjiang-provinsen
Jiaoqu, Tongling – stadsdistrikt i Tongling i Anhui-provinsen
Jiaoqu, Yangquan – stadsdistrikt i Yangquan i Shanxi-provinsen
Jiaoqu (sockenhuvudort i Kina, Xinjiang), 

WP:Projekt Kina